Бже́хва () — польське прізвище.

Відомі носії 
  (1894-1954) — полковник піхоти Збройних сил Польщі
  (†1593) — перший поляк-кармеліт босий
 Ян Бжехва (1898-1966) — польський поет, письменник, перекладач (псевдонім Яна Віктора Лесмана)

Польські прізвища